Dániel Kóger (né en 1989), joueur professionnel de hockey sur glace hongrois
 Georges Koger, dit Géo Koger, (1895-1975), parolier français, père de Liliane (1929-1962) et Evelyne Koger (née en 1929), dites Vline et Buggy, également parolières